Bundesminister im Bundeskanzleramt steht für:

 in Österreich einen Minister, der am Bundeskanzleramt agiert, mit oder ohne Portefeuille, siehe Kanzleramtsminister (Österreich)
 in Deutschland einen Bundesminister für besondere Aufgaben

Siehe auch:
 Kanzleramtsminister